Греј је назив за:
 Греј (јединица), јединица за енергију,
 Греј (округ), округ у САД, у савезној држави Тексас и 
 Греј (град), град у САД, у савезној држави Џорџија.